Capobianco bezeichnet:

 Kanton Capobianco, eine französische Verwaltungseinheit auf Korsika

Capobianco ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Maria Capobianco, Erzbischof von Reggio Calabria 1767–1792
 Andrea Capobianco (* 1966), italienischer Basketballtrainer
 Bartolomeo De Capobianco,  Bischof von Lettere 1539–1547
 Carissa Capobianco (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Carmine Capobianco (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Dean Capobianco (* 1970), australischer Leichtathlet
 Giovanni Antonio Capobianco, Bischof von Syrakus 1649–1673 
 Giovanni Capobianco, Titularbischöfe von Hephaestus 1933–1935
 Jim Capobianco (* 1969), US-amerikanischer Animator und Drehbuchautor
 Michael Capobianco (* 1950), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Pier Antonio Capobianco (1619–1689), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Pietropaolo Capobianco, Bischof von Sant’Agata de’ Goti 1487–1505